Il singolare femminile del torneo di tennis Ordina Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Michaëlla Krajicek che ha battuto in finale Dinara Safina 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Elena Dement'eva (semifinali)
 Dinara Safina (finale)
 Flavia Pennetta (primo turno)
 Marija Kirilenko (primo turno)

 Ana Ivanović (quarti di finale)
 A Medina Garrigues (primo turno)
 Gisela Dulko (secondo turno)
 Jelena Janković (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ordina Open 2006